Nagy Andrea (1963) tornász, sportakrobata, edző
 Nagy Andrea (1965?) festő, díszlet- és jelmeztervező
 Nagy Andrea (1970) válogatott labdarúgó
 Nagy Andrea (1971) válogatott kosárlabdázó
 Nagy Andrea (színművész)
 Nagy Andrea (úszó)
 Nagy Andrea, a KRE docense és tanszékvezető-helyettese anglisztika szakon, műfordító